

Religion 
 Pour les saints portant ce nom, voir 
 Pour les monuments religieux, voir

Toponymes 
 Saint-Hippolyte, municipalité canadienne du Québec de la Rivière-du-Nord
 Saint-Hippolyte, nom français du toponyme autrichien Sankt Pölten, capitale de Basse-Autriche
 Saint-Hippolyte, commune française de l'Aveyron
 Saint-Hippolyte, commune française du Cantal
 Saint-Hippolyte, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Hippolyte, commune française du Doubs
 Saint-Hippolyte, commune française de la Gironde
 Saint-Hippolyte, commune française du Haut-Rhin
 Saint-Hippolyte, commune française d'Indre-et-Loire
 Saint-Hippolyte, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui intégrée à Almenêches
 Saint-Hippolyte, ancienne commune française du Puy-de-Dôme, aujourd'hui intégrée à Châtel-Guyon
 Saint-Hippolyte, commune française des Pyrénées-Orientales
 Saint-Hippolyte, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Bouloc-en-Quercy

Voir aussi 
 Saint-Hippolyte-de-Caton, commune française du Gard
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, commune française du Gard
 Saint-Hippolyte-du-Fort, commune française du Gard
 Saint-Hippolyte-le-Graveyron, commune française de Vaucluse
 Saint-Hippolyte-de-Canteloup ancienne commune du Calvados